Интернациона́льная у́лица — центральная улица города Тамбова.

Изначально называлась Широкая. После постройки дома Дворянского собрания (Тамбовский драматический театр) в 1836 году переименована в Дворянскую. С апреля 1918 года решением исполкома городского Совета названа Интернациональной.

Объекты на улице 
 д. 11а — ТамбовРегионГаз
 д. 12 — Магазин «Эльдорадо»
 д. 14 — Администрация Тамбовской области, Тамбовская областная дума
 д. 15 — Тамбовский драматический театр
 д. 16а — Банк ВТБ 24
 д. 17 — Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
 д. 22 — Кинотеатр «Родина»
 д. 27 — Дворец бракосочетаний, отдел ЗАГС
 д. 33 — Тамбовский Государственный Университет имени Г. Р. Державина
 д. 37 — Отделение пенсионного фонда РФ по г. Тамбову и Тамбовской области
 д. 53 — Избирательная комиссия Тамбовской области
 д. 55 — УФНС России по Тамбовской области
 д. 63 — Суд Ленинского и Советского районов
 д. 86 — Центральный офис «МТС»
 д. 93 — Железнодорожная больница
 д. 118 — ДК «Знамя Труда»

Литература 
 Муравьев Н. В. Улицы и площади Тамбова. Тамбов, 1994

Улицы Тамбова